A história do budismo desenvolve-se desde  até ao presente, começando com o nascimento de Sidarta Gautama. Durante este período, a religião evoluiu à medida que encontrou diferentes países e culturas, acrescentando ao fundo indiano inicial elementos culturais oriundos do Helenismo, bem como da Ásia Central, do Sudeste asiático e Extremo Oriente. No processo o budismo alcançou uma expansão territorial considerável ao ponto de influenciar de uma forma ou de outra quase todo o continente asiático. A história do budismo caracteriza-se também pelo desenvolvimento de vários movimentos e cismas, entre os quais se encontram as tradições Teravada, Maaiana e Vajraiana.
Atualmente, o budismo conta com cerca de 500 milhões de seguidores em todo mundo.

A vida do Buda 

Segundo a tradição budista , o buda histórico  , nasceu no clã Shakya, no início do período Mágada (546-424 a.C.), nas planícies de Lumbini, no sul do Nepal.

Sidarta Gautama vivia isolado em seu palácio ao meio do luxo e da ostentação. Insatisfeito com a futilidade de sua condição, resolveu abandoná-la e, ao se deparar com o sofrimento, a velhice, a doença e a morte, que não conhecia, juntou-se aos monges brâmanes tornando-se um asceta errante. Por meio do jejum e da penitência queria encontrar respostas para o sofrimento universal.

A vida contemplativa, no entanto,não foi suficiente para responder a seus questionamentos sobre o sofrimento universal. Inquieto, Sidarta abandonou os monges e passou a seguir seus próprios caminhos, de solidão e meditação, rejeitando o ascetismo e buscando um caminho intermediário entre o luxo e a automortificação, capaz de conduzi-lo à verdade.

Após sete semanas sentado ao pé de uma figueira, imperturbável diante das tentações do demônio Mara, encontrou finalmente as respostas que procurava, chegando assim à iluminação.
Sidarta alcançou assim o nirvana ("extinção da chama da paixão e dos desejos"). A partir desse momento, tornou-se Buda, o Iluminado, passando a questionar as verdades dos Vedas e seus ensinamentos.

Nos quarenta e cinco anos seguintes percorreu a planície do Ganges, na região central da Índia, ensinando as suas doutrinas a um grupo heterodoxo de pessoas.

Morreu aos 80 anos, na cidade de Kushinagar. Os Budistas chamam sua morte de paranirvana,o que significa que seu trabalho como buda foi concluído.

A sua relutância em nomear um sucessor ou em formalizar a sua doutrina levaria à formação de vários movimentos nos séculos seguintes. Em primeiro lugar surgiriam as escolas do budismo Nikaya (das quais só sobreviveu o Teravada) e mais tarde o Maaiana.

O budismo primitivo

O budismo inicialmente parece ter sido um fenômeno marginal, pouco se conhecendo dos seus primeiros tempos. Nesse período, aconteceram dois importantes concílios, embora o que saiba deles baseie-se em fontes posteriores.
 
O Primeiro Concílio Budista ocorreu em Rajagria pouco tempo depois da morte de Buda, sob o patrocínio de Ajatasatru, imperador de Mágada, tendo sido presidido por um monge chamado Mahākāśyapa. O concílio tinha, como objetivo, registrar os ensinamentos orais do Buda (sutra) e codificar as regras monásticas (vinaya). A Ananda, primo de Buda e seu discípulo, foi pedido que recitasse os discursos do Buda e outro discípulo, Upali, recitou as regras da vida monástica. A recitação do vinaya por Upali foi aceita como o Vinaya Pitaka e a recitação do darma por Ananda ficou estabelecida como o Sutta Pitaka. Estes dois elementos, constituem a base do Cânone Páli, referência de ortodoxia em toda a história do budismo.

O Segundo Concílio Budista foi convocado pelo rei Calasoca, tendo decorrido em Vaisali, na sequência de conflitos entre escolas tradicionais do budismo e um movimento de interpretação mais liberal conhecido como os Mahāsāṃghika. Para as escolas tradicionais, o Buda tinha sido um ser humano que alcançou o estado de iluminação, e este poderia ser facilmente alcançado pelos monges seguindo as regras monásticas. Para os Mahāsāṃghika, esta perspectiva era demasiado individualista e egoístaː os Mahāsāṃghika propunham, como verdadeiro objetivo, o atingir do estado de budeidade. Eles também tornaram-se proponentes de regras monásticas menos rígidas, que pudessem apelar a um maior grupo de pessoas.

O proselitismo de Asoca 
O rei Máuria Asoca converteu-se ao budismo após a conquista brutal que empreendeu do território de Calinga (hoje Orissa), no leste da Índia. Arrependido pelos horrores provocados pelo conflito, o rei decidiu renunciar à violência e propagar a religião budista construindo estupas e pilares nos quais se apela à renúncia de toda violência contra as pessoas e os animais.

Este período corresponde à primeira expansão do budismo para fora da Índia. De acordo com os pilares e as placas deixadas por Asoca ("Éditos de Asoca"), foram enviados missionários a vários territórios situado a oeste, como ao Reino Greco-Bactriano. É também possível que estas missões tenham alcançado o Mediterrâneo, segundo inscrições em pedras deixadas por Asoca.

O Terceiro Concílio Budista (c. 250 a.C.) 
O Terceiro Concílio Budista foi convocado por Asoca em Pataliputra (Patna) por volta de 250 a.C., tendo sido presidido pelo monge Mogaliputa. O objectivo do concílio era tentar reconciliar as diferentes escolas budistas, purificar o movimento budista de facções oportunistas atraídas pelo patrocínio real e estabelecer as viagens de missionários budistas para todo o mundo.

O Cânone Pali (Tipitaka; em sânscrito Tripitaka, "os três cestos"), que compreende textos de referência do budismo tradicional e que se considera ter sido transmitido pelo Buda, foi formalizado nesta ocasião. É composto pela doutrina (Sutra Pitaka), pela disciplina monástica (Vinaya Pitaka) e por um novo corpo de textos de carácter filosófico (Abhidharma Pitaka).

As tentativas de Asoca para purificar o budismo, acabaram por produzir uma rejeição de movimentos budistas emergentes. Após 250 a.C. a escola Sarvastivada (rejeitada pelo Terceiro Concílio, segundo a tradição Teravada) e a escola Dharmaguptaka tornaram-se influentes no noroeste da Índia e na Ásia Central até à época do Império Cuchana nos primeiros séculos da era comum. A escola Dharmaguptaka caracterizava-se por acreditar que o Buda era um ser que estava separado e acima da comunidade budista, enquanto que a escola Sarvastivadin acreditava que o passado, o presente e o futuro coexistiam ao mesmo tempo.

O mundo helenístico 
Alguns do Éditos de Asoca revelam o seu esforço em difundir o budismo pelo mundo helenístico, que na época formava um espaço coeso que ia da fronteira da Índia à Grécia. Os Éditos mostram um claro entendimento da organização política do mundo helenístico: os nomes e a localização dos principais monarcas da época são indicados. Os monarcas helenísticos Antíoco II do Império Selêucida, Ptolemeu II Filadelfo do Egito, Antígono Gónatas da Macedônia, Magas de Cirene e Alexandre II de Epiro são apresentados como alvos da mensagem budista.

Para além disso, de acordo com as fontes em pali, alguns dos emissários de Asoca eram monges budistas de origem grega, o que revela intercâmbios culturais entre as duas culturas.

Não se sabe até que ponto estes contactos podem ter sido influentes, mas alguns autores apontam para a existência na época de um certo sincretismo entre o pensamento helenístico e o budismo. É conhecida a existência de comunidades budistas em cidades do mundo helenístico como Alexandria e aponta-se influências do budismo Teravada na ordem dos Therapeutae.

Expansão asiática 
Nas regiões a este do subcontinente indiano (aquilo que corresponde actualmente ao Myanmar), a cultura indiana viria a influenciar o povo Mons. Este povo teria sido convertido ao budismo por volta de  graças à influência proselitista de Asoca, antes do cisma entre o budismo Maaiana e o budismo Hinayana. Os templos budistas Mon mais antigos têm sido datados como pertencentes a um período entre o séculos I e V.

A arte budista dos Mons foi influenciada pela arte indiana do período Gupta e pós-Gupta, tendo o seu estilo maneirista se difundido pelo sudeste asiático em resultado da expansão do reino Mon entre os séculos V e VIII. A tradição Teravada espalhou-se pela região norte do sudeste asiático sob influência Mon, até ao  quando foi começou a ser substituída pela tradição Maaiana.

O budismo teria chegado ao Seri Lanca no  devido à acção de um dos filhos de Asoca, Mahinda, que por ali teria passado acompanhado com com mais seis homens. O grupo teria convertido o rei Devanampiya Tissa e muitos nobres. Foi nesta época que foi construído o monastério de Mahavihara, centro da ortodoxia cingalesa.

A perseguição da dinastia Sunga 
A dinastia Sunga (185-73 a.C.) surgiu em 185 a.C., cerca de cinquenta anos depois da morte de Asoca. Após ter deposto o rei Briadrata (último representante dos Máurias) o militar Pusiamitra Sunga conquistou o trono. Sunga era um brâmane ortodoxo que alegadamente era hostil ao budismo, o qual teria perseguido. Segundo relatos, ele teria destruído mosteiros e mandado matar monges. Em locais como Nalanda, Bodhgaya, Sarnath, e Mathura grande parte dos mosteiros budistas teriam sido convertidos em templos hindus.

Interacção greco-budista ( - ) 

Nas regiões a ocidente do subcontinente indiano existiam reinos gregos na Báctria (norte do Afeganistão) desde o tempo da conquista de Alexandre Magno em 326 a.C.. Cronologicamente surgiria primeiro o reino dos Selêucidas e mais tarde o Reino Greco-Bactriano (a partir de 250 a.C.).

O rei greco-bactriano Demétrio I invadiu a Índia até Pataliputra em 180 a.C., tendo estabelecido um Reino Indo-Grego que duraria em partes do norte da Índia até o .

O rei indo-greco Menandro I  teria se convertido ao budismo. As moedas deste rei apresentam a referência "Rei Salvador" em grego e por vezes desenhos da "roda do darma". Após a sua morte, a honra de partilhar os seus restos mortais foi disputada pelas cidades que governou, tendo sido os seus restos colocados em estupas. Os sucessores de Menandro inscreveram a fórmula "Seguidor do Darma" em várias moedas e retrataram-se realizando a mudra vitarka.

A interação entre a cultura helenística e budista pode ter tido alguma influência sobre a evolução do Maaiana, pois esta tradição apresenta uma perspectiva filosófica e um tratamento do Buda como um deus que faz lembrar os deuses gregos. É também por esta altura que surgem as primeiras representações antropomórficas de Buda.

Se considerarmos que Sidarta Gautama foi o primeiro Buda histórico, pois segundo a tradição oral existiram outros Budas antes dele, e que Sidarta Gautama nasceu entre 563 e , e se considerarmos que Alexandre, o Grande reinou entre 336 a.C. e 323 a.C., então ou Buda Shakyamuni influenciou o helenismo ou foi Alexandre que influenciou o budismo.

A hipótese de que o helenismo influenciou as exéquias de Buda Shakyamuni é discutida na tese de Aldrovandi.

No Maaiana, Sidarta Gautama nasceu um homem Bodisatva, iluminou-se tornando-se um Buda e propagou o Dharma até seu paranirvana.

O Buda pode transitar desde os infernos até os mundos dos devas. Há vários símbolos para representar o Buda não Antropomorfizado.

A ascensão do budismo Maaiana 
A ascensão do budismo Maaiana a partir do  está relacionada com as complexas mudanças políticas ocorridas no noroeste da Índia. Os reinos indo-gregos foram gradualmente aniquilados e a culturas destes absorvida pelos Citas e mais tarde pelos iuechis, fundadores do Império Cuchana ().

Os cuchanas apoiaram o budismo e um Quarto Concílio Budista seria mesmo convocado pelo rei  por volta do ano 100 em Jalandar ou em Caxemira. Esta concílio está associado à emergência do budismo Maaiana e à separação deste da tradição Teravada, que não reconhece a validade do concílio, o qual denomina como "concílio dos monges heréticos".

Canisca teria juntado quinhentos monges em Caxemira, liderados por Vasumitra, para editar o Tripitaca.

Esta nova forma de budismo caracterizava-se por tratar o Buda quase como um deus e pela ideia de que todos os seres possuem uma natureza de Buda.

A expansão do budismo Maaiana ( - X) 
A partir de então e no período de alguns séculos, o budismo Maaiana floresceu e espalhou-se a este, da Índia ao sudeste asiático e em direcção à Ásia Central, China, Coreia e Japão (em 538).

Índia 
Após o fim do Império Cuchana, o budismo floresceria na Índia durante a dinastia dos Guptas (séculos IV-VI). Vários centros do saber Mayahana seriam criados, como Nalanda no nordeste da Índia, que se tornaria umas das universidades budistas mais importantes durante vários séculos, com mestres conhecidos como Nagarjuna. .

No  o budismo indiano começou a entrar em decadência em consequência das invasões dos hunos brancos e do Islão. No entanto, teria um renascimento durante a época do império Pala, entre os séculos VIII e XII.

Um dos acontecimentos mais marcantes na decadência do budismo indiano ocorreu em 1193 com a destruição de Nalanda por povos túrquicos islâmicos liderados por Muhammad Khilji. No final do , após a conquista islâmica do baluarte budista de Bihar, os budistas deixaram de ser uma presença significativa na Índia. Para o desaparecimento do budismo também contribuiu o revivalismo hindu expresso através da escola Advaita Vedanta e no movimento Bhakti.

Apesar de ter nascido na Índia, o budismo é hoje praticado em pontos isolados do país.

Centro e Norte da Ásia

Ásia Central 
A Ásia Central esteve sob influência do budismo provavelmente deste o tempo do Buda. Segundo uma lenda preservada em pali (a língua da tradição Teravada) dois irmãos mercadores da Báctria, Tapassu e Bhallika, visitaram o Buda e tornaram-se seus discípulos. Quando regressaram à Báctria construíram templos dedicados ao Buda.

A Ásia Central era já há muito tempo o ponto de encontro entre o mundo chinês, indiano e persa. Durante o , a expansão da Dinastia Han para ocidente fez com que entrassem em contacto com as civilizações helenísticas da Ásia. Depois disso, a expansão do budismo para o norte levou à formação de comunidades e de reinos nos oásis da Ásia Central. Algumas cidades da Rota da Seda era compostas praticamente por estupas e mosteiros budistas, sendo provável que um dos seus objectivos seria acolher os viajantes entre este e ocidente.

O budismo na Ásia Central entrou em declínio com a expansão do islão no . Os muçulmanos não consideraram os budistas como "Povos do Livro" e consequentemente não os toleraram.

Bacia do Tarim 
A região oriental da Ásia Central (Sinquião, bacia do Tarim) tem revelado ricas obras de arte budista (pinturas murais, esculturas, objectos rituais...), que mostram influências helenísticas e indianas.

A Ásia Central parece ter desempenhado um importante papel na difusão do budismo para o oriente. Os primeiros tradutores das escrituras budistas para o chinês eram naturais da Ásia Central (da Pártia, Soguediana ou cuchana). Os monges budistas da Ásia Central e do Extremo Oriente parecem ter estabelecido contactos culturais significativos, como mostram os frescos da Bacia do Tarim.

China 
É provável que o budismo tenha chegado à China por volta do , vindo da Ásia Central (algumas tradições falam também de um monge budista que teria visitado o país no tempo de Asoca).

A introdução oficial do país à religião data de 67 d.C. com a chegada de dos monges Moton e Chufarlan. Em 68, sob patrocínio imperial, eles estabeleceram o Templo do Cavalo Branco, que ainda existe hoje em dia, perto da capital imperial Luoyang. No final do , uma próspera comunidade budista existia em Pengcheng (actualmente Xuzhou).

Os primeiros textos conhecidos do budismo Maaiana são traduções em chinês realizadas pelo monge Lokaksema em Luoyang, entre os anos de 178 e 189 d.C.. Os objectos mais antigos que se conhecem relacionados com o budismo na China são "árvores de dinheiro", datadas de cerca de 200 d.C., reflectindo o estilo de Gandara.

O budismo na China floresceu no início da dinastia Tang. Esta dinastia caracterizou-se de início por uma forte abertura em relação a contactos com o estrangeiro, tendo se verificado entre os séculos IV e XI várias viagens de monges budistas chineses à Índia. A capital da dinastia, Changan (actualmente Xian) tornou-se um importante centro de pensamento budista. A partir dali o budismo chegaria à Coreia.

No entanto, no fim da dinastia Tang, as influências exteriores passaram ser mal encaradas. Em 845 o imperador Wuzong proibiu todas as religiões "estrangeiras" (cristianismo nestoriano, zoroastrismo e budismo), com o objectivo de apoiar o taoismo. Ao longo do território o imperador mandou confiscar os bens budistas e destruir templos e mosteiros.

Apesa disso, o budismo Chan e o budismo Terra Pura prosperaram durante alguns séculos. O budismo Chan foi bastante importante durante a era da dinastia Sung, tendo os seus mosteiros funcionado como grandes centros do saber.

Hoje em dia a China possui uma das mais importantes colecções de arte budista do mundo.

Coreia 
O budismo chegou à Coreia em 372, quando embaixadores chineses visitaram o reino de Koguryo, trazendo consigo textos e esculturas. O budismo viria a florescer na Coreia, em particular na sua forma Seon (Zen) a partir do . A partir do , com o início da dinastia confucionista Yi o budismo seria discriminado e praticamente erradicado, com excepção do movimento Seon.

Japão 
O Japão tomou contacto com o budismo no , quando monges coreanos viajaram até às ilhas levando consigo escrituras e obras de arte. No século seguinte o estado japonês adoptaria o budismo como religião oficial.

O facto de estar situado no fim da Rota da Seda faria com que o Japão preservasse muitos aspectos do budismo numa época em que este começava a desaparecer na Índia, Ásia Central e China.

A partir de 710 vários templos e mosteiros seriam construídos em Nara, entre os quais o pagode de cinco andares ou o templo de Kōfuku-ji. Sob patrocínio real seriam realizadas inúmeras estátuas e pinturas. A criação de uma arte budista japonesa ocorreria durante os períodos Nara, Heian e Kamakura.

Sudeste asiático 
Durante o , o comércio na parte terrestre da Rota da Seda tendeu a restringir-se devido à ascensão no Médio Oriente da Pártia, um inimigo de Roma. Ao mesmo tempo, entre os Romanos crescia a procura por produtos de luxo de origem asiática. Esta procura reviveu os contactos por mar entre o Mediterrâneo e a China, funcionando a Índia como intermediária. A partir desta altura, graças aos contactos comerciais e até mesmo intervenções políticas, a Índia passaria a influenciar o sudeste asiático. Rotas comerciais uniam a Índia com a Birmânia, com o sul e o centro de Sião e com a sul do Camboja e do Vietname.

Durante mais de mil anos a influência cultural da Índia foi um factor de unidade cultural entre os países da região. As línguas páli e sânscrita, o budismo Teravada e Maaiana, o bramanismo e o hinduísmo foram transmitidos à região através de contacto directo e de textos literários como o Ramayana e o Mahabharata.

Entre o  e o XIII, o Sudeste asiático conheceu impérios poderosos e tornou-se bastante activo nas tradições artísticas e arquitectónicas budistas. Dado que a influência vinha por via marítima a partir da Índia estes países acabariam por adoptar a tradição Maaiana.

Império Serivijaia 
O marítimo Império Serivijaia, centrado em Palimbão na ilha de Sumatra, Indonésia, adoptou o budismo nas suas formas Maaiana e Vajraiana por ordem dos soberanos Sailendra.

Este império difundiu a arte budista durante a sua expansão no sudeste asiático. As várias estátuas de Bodhisattvas que se encontram por toda a região datadas deste período caracterizam-se por um grande refinamento e sofisticação técnica. Um importante legado deste período é o templo budista de Borobudur, em Java, a maior estrutura deste tipo do mundo, cuja construção iniciou-se em 780.

Império Quemer (séculos IX-XIII) 
Entre os séculos IX e XIII o Império Quemer, de religião budista Maaiana e hindu, dominou a maior parte da península do sudeste asiático. Sob o domínio quemer, mais de novecentos templos budistas foram construídos no Camboja e na Tailândia. Anguecor foi o centro deste desenvolvimento, com um complexo de templos e organização urbana capaz de suster um milhão de habitantes. Um dos reis quemeres mais importantes, , construiu grandes estruturas budistas em Bayon e Anguecor Tom.

Na sequência da destruição do budismo Maaiana na Índia no , o budismo Maaiana entrou em declínio no sudeste asiático, sendo substituído pelo budismo Teravada difundido a partir do Seri Lanca.

Emergência do budismo Vajraiana () 
O budismo Vajraiana, também conhecido como budismo tântrico, surgiu em primeiro lugar no este da Índia entre os séculos V e VII. É por vezes visto como uma escola do Maaiana ou chamado como "terceiro veículo" do budismo. O Vajraiana é uma extensão do budismo Maaiana no sentido em que não oferece novas perspectivas filosóficas; em vez disso, introduz novas técnicas (upaya ou "métodos eficazes"), entre as quais se incluem o recurso às visualizações e às práticas de ioga. Muitas das práticas do budismo tântrico derivam também do bramanismo.

Os primeiros praticantes do budismo Vajraiana eram homens que viviam nas florestas à margem da sociedade (mahasiddas), mas por volta do  o Vajraiana já se tinha introduzido em centros da tradição Maaiana. À semelhança do que sucedeu com os outros budismos da Índia, o Vajraiana entrou em decadência com as invasões islâmicas do . Esta forma de budismo existe ainda hoje no Tibete, onde foi introduzido no .

O renascimento do budismo Teravada 
A partir do , a destruição do budismo no subcontinente indiano, provocada pelas invasões islâmicas, levou ao declínio da tradição Maaiana no sudeste asiático. Uma vez que as rotas continentais pela Índia estavam comprometidas, desenvolveram-se novas rotas marítimas entre o Médio Oriente e a China que passavam pelo Seri Lanca. Em consequência, o budismo Teravada acabaria por se difundir pela Ásia.

O rei Anawrahta, fundador do império birmanês, adotou o budismo Teravada como religião oficial. Este facto geraria a construção de milhares de templos budistas na capital, Pagan, entre os séculos XI e XIII. Cerca de dois mil deles ainda permanecem de pé. O poder dos Birmaneses decaiu com a ascensão dos Thais e com a tomada da capital pelos Mongóis em 1287; apesar disso, o budismo Teravada continua a ser a principal religião na Birmânia até hoje.

O budismo Teravada foi também adotado pelo recém-formando tailandÊs reino Reino de Sucotai por volta de 1260. Durante o Reino de Aiutaia (séculos XIV-XVIII) o budismo seria reforçado como religião, tornando-se parte integrante da sociedade tailandesa.

Na áreas continentais a tradição Teravada continuou a sua expansão para a Laos e o Camboja no . No entanto, a partir do , nas regiões costeiras e nas ilhas do sudeste asiático cresceu a influência do Islão, que se expandiu para a Malásia, Indonésia e na maior parte das ilhas até às Filipinas.

Contudo, desde a década de 1960 o budismo tem conhecido um renascimento na Indonésia, que se deve em parte às políticas de Suharto que recomendavam aos indonésios a adopção de uma das cinco religiões tradicionalmente praticadas na Indonésia: islão, protestantismo, catolicismo, hinduísmo ou budismo. Hoje em dia estima-se que existam cerca de dez milhões de budistas na Indonésia, sendo grande parte deles de ascendência chinesa.

Expansão do budismo no Ocidente 

Após os encontros entre o budismo e o Ocidente representados na arte greco-budista, um conjunto de informações e lendas sobre o budismo chegaram ao Ocidente de maneira esporádica. Durante o  as histórias Jataka budistas foram traduzidas para o siríaco e o árabe como Kaligag e Damnag. Uma biografia do Buda foi traduzida para o grego por João de Damasco, acreditando-se que tenha circulado entre os cristãos como a história de Josafá e Baarlam. No , Josafá seria declarado santo pela Igreja Católica Romana.

O próximo contacto directo entre o budismo e o Ocidente aconteceu na Idade Média quando o monge franciscano Guilherme de Rubruquis foi enviado como embaixador à corte mongol do grão-cã Mangu pelo rei Luís IX de França. O encontro aconteceu em Cailaque (actualmente no Cazaquistão), tendo o monge julgado que os budistas seriam cristãos perdidos.

O budismo começou a despertar um interesse no público ocidental no , após o fracasso de projectos políticos como o stalinismo. Na década de 1970 um interesse pela realização pessoal substituiu a importância dos projectos políticos que visavam mudar a sociedade. Neste contexto o budismo tem experimentado uma forte poder de atracção devido, entre outros factores, à falta de deidade e a uma certa centralidade da experiência individual.

Ligações externas